Landfester ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Landfester (* 1969), deutsche Chemikerin
 Manfred Landfester (* 1937), deutscher Altphilologe
 Ulrike Landfester (* 1962), deutsche Germanistin